Erhard Kroeger (1905-1987), een Duits NSDAP-politicus en SS-Oberführer
Chad Kroeger (1974), een Canadese zanger-gitarist
Mike Kroeger (1972), een Canadese bassist